Poiana Mărului több romániai település neve:
 Almásmező, Brassó megyében
 Almafatelep, Krassó-Szörény megyében
 Poiana Mărului Suceava megyében